Долінський Анатолій Андрійович — академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, тричі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Долінський Віктор Григорович (1980—2014) — прапорщик Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Долінський Володимир Абрамович (нар. 1944) — радянський і російський актор театру і кіно. Заслужений артист Росії (2007).
 Долінський Едуард Ісаакович (нар. 1969) — директор Українського єврейського комітету.

Див. також 
 Долинський
Прізвища